Dominique Gisin – ex sciatrice alpina svizzera
 Marc Gisin – sciatore alpino svizzero
 Michelle Gisin – sciatrice alpina svizzera